Кавказский переулок:

Россия 

 Кавказский переулок — переулок в Астрахани
 Кавказский переулок — переулок в Брянске
 Кавказский переулок — переулок в Вичуге Ивановской области
 Кавказский переулок — переулок в Грозном
 Кавказский переулок — переулок в Майкопе
 Кавказский переулок — переулок в Новокузнецке Кемеровской области
 В Новосибирске:
 Кавказский переулок
 1-й Кавказский переулок
 2-й Кавказский переулок
 Кавказский переулок — переулок в Орле
 Кавказский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Кавказский переулок — переулок в Ставрополе
 Кавказский переулок — переулок в Хабаровске
 Кавказский переулок — переулок в Южно-Сахалинске

Украина 

 Кавказский переулок — переулок в Боярке Киевской области
 Кавказский переулок — переулок в Запорожье
 Кавказский переулок — переулок в Кировограде
 Кавказский переулок — переулок в Красном Луче Луганской области
 Кавказский переулок — переулок в Мариуполе Донецкой области
 Кавказский переулок — переулок в Одессе
 Кавказский переулок — переулок в Хмельницком

См. также 

 Северокавказский переулок — переулок в Харькове
 Кавказская улица
 Кавказский бульвар
 Кавказский проезд
 Кавказский тупик